Katcha – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Katcha – città della regione di Kara in Sudan